Højre har flere betydninger:

 Højre og venstre – er to relative retninger eller positioner, der til søs også kaldes styrbord eller bagbord.
 Venstrekørsel og højrekørsel – er hvilken side af vejen køretøjer skal køre.
 Højreorienteret – bruges til at beskrive en politisk placering på højrefløjen.
 Højre (1848–1866) – et dansk politisk parti 1848-66.
 Højre (1881) – et dansk politisk parti 1881- 1915, omdannet til Det Konservative Folkeparti.
 Høyre – er et norsk politisk konservativt parti.

Se også:
 Højreekstremisme – (eller højreradikalisme) betegnelse for politiske synspunkt der ligger alleryderst (ekstremt) til højre i det politiske spektrum.
 Centrum-højre – en betegnelse for politiske synspunkt der går fra centrum mod højre i det politiske spektrum.
 Højrevendte fladfisk (Pleuronectidae) – en familie af fisk (kaldes også flynderfamilien eller rødspættefamilien).
 Højreby Kommune – indtil 2007 en kommune i Storstrøms Amt (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn).
 Højreby – en bebyggelse i Søllested Sogn i Lolland Kommune, umiddelbart syd for Søllested. Den er sammenvokset med Søllested.
 Højrebylund – en lille hovedgård, som blev kaldt Vilhelmshøj og fik navnet Højrebylund i 1947. Gården ligger i Søllested Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Højreby Kommune.
 Højrevigepligt – angiver, at en trafikant i et vejkryds skal holde tilbage for al trafik, der kommer fra højre.
 Højresvingsulykke – den type ulykker hvor et motorkøretøj under højresving rammer en fodgænger eller en cyklist.

Film:
 Kys til højre og venstre – dansk film fra 1969 af Ole Roos (manuskript: Leif Panduro og Ole Roos).
 Til højre ved den gule hund – dansk film fra 2003 af Peter Ringgaard.